ОАО Гомельский авторемонтный завод (ГАРЗ) — белорусское авторемонтное предприятие располагавшееся в городе Гомель. Основан в 1939 году. В 2014 году признан банкротом. Основной продукцией предприятия в 2005 — 2014 годах было производство автобусов малой вместимости под маркой «Радимич» ().

История 

Гомельский авторемонтный завод (ГАРЗ) был основан в 1939 году в Гомеле на базе авторемонтных мастерских. После войны основной продукции предприятия стал капитальный и восстановительный ремонт грузовых автомобилей марок ГАЗ и ЗиС (ЗиЛ). В 1966 году на заводе был построен оригинальный автобус малой вместимости с кузовом вагонного типа на шасси грузового автомобиля ГАЗ-51А, внешне схожий с автобусами Черниговского завода специализированного автотранспорта (ЧЗСА). В 1972 году завод вошёл в производственное объединение «Авторемонт». К 1970-м годам завод стал специализироваться на ремонте автобусов марок ЛАЗ, ЛиАЗ, Икарус, легковых автомобилей ГАЗ-24, (в том числе производства на их базе автомобилей с кузовом пикап), микроавтобусов РАФ и фургонов ЕрАЗ.

После распада СССР завод переживал трудные времена. В 2005 году Гомельский авторемонтный завод становится дилером в Республике Беларусь автобусного завода «Богдан» (Украина). Тогда же принято решение и о начале отвёрточной сборки, на заводе, автобусов марки «Богдан» (по лицензии Isuzu), но под собственным именем «Радимич», по названию славянского племени жившего на территории юга современной Беларуси. В 2009 году прекращен капитальный ремонт автобусов «Икарус», ПАЗ и ЛАЗ.

В период с 2009 по 2013 годы создан ряд новых моделей автобусов (А421, А422 и другие), а также построены опытные образцы грузовых автомобилей моделей 3301 и 3302 на основе автомобилей марок Isuzu и DongFeng. Основным рынком сбыта автобусов «Радимич» стал внутренний, эти автобусы использовались и используются на пригородных маршрутных, межрайонных и межобластных пассажирских перевозках в Беларуси. Предприятие оказывало услуги по ремонту автотранспорта, реализовало товары народного потребления, деловые отходы, выполняло заказы по плазменной резке металла.

28 октября 2014 года решением Гомельского суда предприятие признано банкротом и перешло к ЧКУП «Аланта Эксперт» (г. Мозырь).

Продукция 
 Автобус А092 «Багдан»
 Грузовой автомобиль 3301 «Радзімiч»
 Грузовой автомобиль 3302 «Радзімiч»
 Автобус А421 «Радзімiч»
 Автобус А422 «Радзімiч»
 Автобус А280 «Ікарус»

См. также 
 Богдан (корпорация)
 Богдан А092

Ссылки 
 Белорусский автопром. Гомельский АРЗ
 Гомель. Авторемонтный завод
 Гомельский авторемонтный завод создал автобус с газомоторным двигателем

Производители автобусов Белоруссии
Предприятия Гомеля
Предприятия, закрытые в 2014 году